Maksim Bili puede referirse a:

 Maksim Bili (1989-2013), futbolista ucraniano.
 Maksim Bili (1990-), futbolista ucraniano.